gmina Zduny (powiat krotoszyński) – województwo wielkopolskie
 gmina Zduny (powiat łowicki) – województwo łódzkie